Rimandocepheus är ett släkte av kvalster. Rimandocepheus ingår i familjen Otocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Rimandocepheus